Novák kan som auktorsförkortning betyda:

 František Antonín Novák
 Josef Novák
 Ottomar Pravoslav Novák

Robotskapade auktorsförkortningar